«В супе» (другое название: «Компаньоны»; ) — кинофильм режиссёра Александра Рокуэлла. Гран-при «Сандэнса» и Приз зрительских симпатий фестиваля в Довиле.

Сюжет 
Тихий сценарист, замученный неуверенностью в себе и безответной любовью к соседке, отчаивается найти продюсера для своего 500-страничного сценария, который кажется совсем не годящимся для экранизации, и подаёт в газету объявление о его продаже…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Рокуэлл
 Продюсеры: 
 Сценаристы: Александр Рокуэлл
 Композитор: 
 Оператор: Фил Пармет

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Германии
Кинокомедии Японии
Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1992 года
Фильмы Александра Рокуэлла
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Франции
Независимые фильмы Германии
Независимые фильмы Японии
Независимые фильмы Италии
Фильмы о съёмках